Máximo González e André Sá erano i detentori del titolo ma hanno deciso di competere nei concomitanti tornei di Kitzbühel e Gstaad rispettivamente.

Martin Kližan e David Marrero hanno sconfitto in finale Nikola Mektić e Antonio Šančić con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Colin Fleming /  Mariusz Fyrstenberg (primo turno)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (semifinale)

 Andrej Martin /  Hans Podlipnik-Castillo (primo turno)
 Nikola Mektić /  Antonio Šančić (finale)

Alternate 

  Riccardo Ghedin /  Alessandro Motti (primo turno)

Wildcard 

  Tomislav Draganja /  Nino Serdarušić (quarti di finale)

 Dino Marcan /  Ante Pavić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2016
ATP World Tour 2016